Ива́н Безсо́нов:
 Иван Безсонов (конец XV в.? — середина XVI в.?) — дьяк, упоминается в Родословной книге на свадьбе бывшего царя казанского Симеона Бекбулатовича, 1554 года.
 Безсонов, Иван Андреевич (конец XVI в.? — середина XVII в.?) — русский дворянин.
 Безсонов, Иван Васильевич — дьяк, посол в 1561—1564 годах отправлялся в Ногайскую Орду к Тинахмат-мурзе.